Nogin ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Nogin (* 1959), österreichisch-russischer Bildhauer
 Roman Nogin (* 1998), kasachischer Skispringer
 Wiktor Pawlowitsch Nogin (1878–1924), sowjetischer Revolutionär und Politiker